Ashurnasirpal kan referera till:

Ashurnasirpal I ‒ Kung av Assyrien, (1050‒1030 f.Kr.)
Ashurnasirpal II ‒ Kung av Assyrien (883‒859 f.Kr.)